WWE NXT est une émission de catch produite par la World Wrestling Entertainment (WWE).
 Le NXT est la brique intelligente seconde génération commercialisée par The Lego Group dans la gamme  Lego Mindstorms.